City Hunter – serie manga ed anime
 City Hunter – videogioco del 1990 ispirato all'omonima serie a fumetti
 City Hunter - Il film – film del 1993 diretto da Wong Jing ispirato all'omonima serie a fumetti
 City Hunter – serial televisivo sudcoreano ispirato all'omonima serie a fumetti